El Torneig de Shenzhen 2018, també conegut com a Shenzhen Open 2018, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La sisena edició se celebrà entre l'1 i el 6 de gener del 2018 al Shenzhen Longgang Sports Center de Shenzhen, Xina.

La tennista romanesa Simona Halep va aconseguir el doblet imposant-se en les finals individual i dobles. Va guanyar per segona ocasió a Shenzhen (2015) que li va permetre conservar el número 1 mundial, i també va guanyar el primer títol de dobles del seu palmarès. En ambdues finals va derrotar la txeca Kateřina Siniaková, defensora del títol individual. Malgrat disputar-se en pistes exteriors, les finals es van disputar en un altre recinte tancat a causa de la pluja.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2018
WTA Tour 2018